

Patronyme
 Alexandru Moldovan, (1950- ), est un ancien joueur et entraîneur de football roumain. 
 Ervin Moldován-Horváth, (1978- ), est un joueur de hockey sur glace roumain. 
 Felicia Țilea-Moldovan, (1967- ), est une athlète roumaine.
 Horațiu Moldovan (1998- ), footballeur roumain.
 Ion Moldovan, (1954- ), est un entraîneur de football roumain. 
 Marcela Moldovan-Zsak, (1956- ), est une fleurettiste roumaine.
 Oleg Moldovan, (1966- ), est un tireur sportif moldave.
 Viorel Moldovan, (1972- ), est un ancien joueur de football roumain. 

Patronyme roumain
Homonymie de patronyme